William Knowles est un nom pouvant désigner:

 (1832-1927), archéologue irlandais
William Erskine Knowles (1872-1951), homme politique canadien en Saskatchewan
 (1908-1969), homme d'affaires britannique
William David Knowles (1908-2000), homme politique canadien en Ontario
William Standish Knowles (1917-2012), chimiste et prix Nobel américain

Voir aussi

Knowles, William